Пущенка — деревня в Логойском районе Минской области (Беларусь). На данный момент в деревне проживают 12 постоянных жителей (31 двор).

История деревни 
В конце XVIII века деревня, владение Хатаевического (сейчас деревня Октябрь) доминиканского костёла в Борисовском повете Минской губернии.

В 1809 году деревня, 4 хозяйства в составе фальварка Хатаевичи, имелась корчма. В 1870 году проживает 20 ревизских душ мужского пола.

С 20 августа 1924 года деревня в Хатаевическом сельсовете Плещеницкого района Борисовского округа, с 1938 года Минской области.

В 1926 году 28 дворов, 141 житель. В деревне созданы два колхоза: имени Ярославского и имени Родецкого.

До Великой Отечественной войны в деревне проживало 167 жителей в 28 дворах, в лесу на расстоянии 2 километров от деревни находился панский двор.

Во время войны фашисты уничтожили 12 дворов, убили 12 жителей, 6 человек вывезли в Германию, 4 погибло на фронте. По рассказам местных жителей в 1944 году здесь проходила переправа Красной Армии через реку Пущинку.

С 25 октября 1962 года деревня входит в состав Логойского района.

В 1969 году деревня входит в состав колхоза «Спутник».

Интересные места 
Перед въездом деревни есть большая липовая аллея и деревянный католический крест, установленные местным жителем Зеленко И. М. (1926—2008).
На юг и на запад от деревни протекает маленькая река Пущинка, в честь которой была названа деревня.
Также на северо-западе от деревни находится шлюзовая система реки (сейчас не функционирует). После въезда в деревню находятся двухсотлетние липы и дуб.

Традиции 
1 июля здесь проходят католические пилигримы, идущие поклониться иконе Божьей матери в Будславе.

Населённые пункты Логойского района